Petre ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Petre ist eine rumänische, mazedonische (Петре) und georgische (პეტრე) Form des männlichen Vornamens Petrus bzw. Peter. Im Rumänischen tritt Petre auch als Familienname auf. Patronymisch von Petre abgeleitet ist der rumänische Familienname Petrescu.

Als ein litauischer weiblicher Vorname tritt Petrė auf.

Namensträger

Vorname 

 Petre Andrei (1891–1940), rumänischer Soziologe und Politiker
 Petre Becheru (* 1960), rumänischer Gewichtheber
 Petre Dicu (* 1954), rumänischer Ringer
 Petre Dumitrescu (1882–1950), rumänischer General
 Petre Hârtopeanu (1913–2001), rumänisch-deutscher Maler
 Petre Ivănescu (1936–2022), rumänischer Handballspieler und -trainer
 Petre Marin (* 1973), rumänischer Fußballspieler
 Petre Popeangă (* 1944), rumänischer Politiker
 Petre Roman (* 1946), rumänischer Politiker
 Petre Solomon (1923–1991), rumänischer Schriftsteller und Übersetzer
 Petre Steinbach (1906–1996), rumänischer Fußballspieler und -trainer

Familienname 
 Ciprian Petre (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Cristian Petre (* 1979), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Dumitru Petre (* 1957), rumänischer Gewichtheber
 Florentin Petre (* 1976), rumänischer Fußballspieler
 Florentina Petre (* 1983), rumänische Badmintonspielerin

 Gabriel Turville-Petre (1908–1978), britischer Mediävist
 Joan Elizabeth Turville-Petre (1911–2006), britische Mediävistin

 Kay Petre (1903–1994), kanadische Autorennfahrerin
 Léon Pêtre (1881–1956), französischer Kolonialbeamter
 Luminitza Petre, rumänische Violinistin und Dirigentin
 Maria Petre (* 1951), rumänische Politikerin
 Ovidiu Petre (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Patrick Petre (* 1997), rumänischer Fußballspieler
 Robert Petre (* 1997), rumänischer Fußballspieler

 Zoe Petre (1940–2017), rumänische Althistorikerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Rumänischer Personenname
Slawischer Personenname